Clélie Lamberty (1930 -2013), artiste-peintre et plasticienne belge ;
 Guillaume Lamberty (1754- 1794), ouvrier carrossier, personnalité de la Révolution française ;
 Mathieu Lamberty (1911-1993), compositeur et chef d'orchestre belgo-luxembourgeois.